

Nom 

 Clélie, héroïne romaine des débuts de la République romaine.

Prénom

Titres 

 Clélie (1654-1660), roman de Madeleine de Scudéry.

Autres 
 Clélie, courbe sphérique.
